Санта Леонор има више значења:

 Санта Леонор (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Санта Леонор (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Табаско у Мексику